Панама принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 16 мужчин.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года